Ranuccio I Farnesio (Parma, 28 de marzo de 1569-ibidem, 5 de marzo de 1622) fue el cuarto duque de Parma, Plasencia y Castro desde 1592 hasta su muerte. Era hijo de Alejandro Farnesio y de la princesa María de Portugal.

Biografía 
La muerte de su tío abuelo, el rey Enrique I de Portugal, sin descendencia, desató la crisis sucesoria de 1580 cuando Ranuccio tenía 11 años. Como hijo de la hija mayor de Eduardo de Portugal (hijo del rey Manuel I de Portugal), Ranuccio era, según la antigua costumbre feudal, el heredero legítimo al trono de Portugal. Sin embargo, la condición de su padre de aliado y súbdito del rey Felipe II de España, también pretendiente al trono, hizo que sus derechos no fueran reclamados convenientemente. 

Bajo el mando de Ranuccio, el ducado se anexionó en 1612 los territorios de Colorno, Sala Baganza y Montechiarugolo. Llevó a cabo una renovación cultural de la ciudad de Parma, apoyando las artes y la construcción del Teatro Farnesio, revitalizando la Universidad de Parma y ampliando las murallas de la ciudad. La construcción del Palazzo de la Pilotta, corte de la familia Farnesio, se completó en 1620. 

Ranuccio I es recordado también por su crueldad: un ejemplo fue la ejecución pública de 100 residentes de Parma sospechosos de conspirar contra él. Entre ellos Pío Torelli, conde de Montechiaragulo, y Barbara Sanseverini, marquesa de Colorno y señora de Sala Baganza, el 19 de mayo de 1612.

Fue sucedido por su hijo, Eduardo I Farnesio.

Matrimonio y descendencia
Ranuccio se casó con Margarita Aldobrandini el 7 de mayo de 1600, en Roma. Tuvieron siete hijos:

 Alejandro Francisco María (8 de agosto de 1602), murió al nacer.
 Alejandro Farnesio (5 de septiembre de 1610-julio de 1630), príncipe heredero, murió antes de suceder a su padre. 
 Eduardo (28 de abril de 1612-11 de septiembre de 1646), sucesor de su padre.
 Honorato (28 de febrero de 1614), murió al nacer.
 María (18 de febrero de 1615-25 de junio de 1646), casada con el duque Francisco I de Módena.
 Victoria (24 de abril de 1618-10 de agosto de 1649), casada con Francisco I, duque de Módena, viudo de su hermana María.
 Francisco María (15 de agosto de 1619-12 de julio de 1647), fue cardenal y regente de su sobrino, Ranuccio II Farnesio.

Ascendencia

Referencias 

Nobles de Italia del siglo XVI
Nobles de Italia del siglo XVII
Duques de Parma
Farnesio
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Nacidos en Parma
Fallecidos en Parma